MTV (também conhecida por MTV Europe e MTV Global) é um canal de TV por assinatura dedicado à música e ao entretenimento, pertencente à Paramount Networks EMEAA, divisão da Paramount Networks International, da Paramount Global. O canal está disponível em vários territórios da Europa, do Médio Oriente e da África subsariana. 

A MTV Europe foi lançada como canal pan-europeu no dia 1 de agosto de 1987. Em 1997, a MTV começou a se "regionalizar", inaugurando canais próprios para o Reino Unido e a Irlanda, os territórios germanófonos da Europa e a Itália. Suas transmissões são feitas na língua inglesa com legendas em idiomas locais em certos territórios e hoje chega a mais de 100 milhões de lares, em 43 territórios.

A MTV Europe foi iniciada sob um acordo de cooperação entre a Viacom e a BT Group, que durou até 1991, quando a Viacom assumiu a posse integral. 

Desde a sua estréia, a MTV revolucionou a indústria da música. Slogans como "I want my MTV" tornou-se uma representação forte assim como o conceito de VJ foi popularizado, a ideia de ter um vídeo unificado com a música foi introduzida, e ambos os artistas e fãs encontraram um local central para eventos de música, notícias, e publicidade. A MTV também tem sido referenciada inúmeras vezes na cultura popular por músicos, outros canais de TV e shows, filmes e livros.

História

1987-1997 - Uma MTV para toda a Europa 
Desde o seu lançamento, em 1987, e até ao início da sua repartição em diferentes transmissoras, em 1997, a MTV Europe tornou-se famosa por seus VJs que vieram de toda a Europa - ou até de fora da mesma (ex: Pip Dann, um neozelandês) -, os quais apresentavam os videoclipes e programas para toda a região.
 A MTV Europa foi lançada no 1 de agosto de 1987 em Amsterdã, Holanda, com uma performance ao vivo de Elton John e
O canal era transmitido a partir de Camden Town, Londres.
 Com humor semelhante ao do ínicio da MTV americana (onde o primeiro vídeo exibido foi o "Video KilledThe Radio Star", dos The Buggles), em 1981, o primeiro vídeo que a MTV Europe passou foi "Money for Nothing", da banda Dire Straits, que , apropriadamente, começa e termina com a repetição do verso "I want my MTV" ("Eu quero minha MTV"), na voz de Sting.
 Seus principais programas eram  MTV's Greatest Hits, Headbanger's Ball,  MTV's Most Wanted with Ray Cokes, The Big Picture (lançamentos de filmes), The Pulse (moda e estilo), 120 Minutes e o MTV Coca-Cola Report with Kristiane Backer (notícias de música, entrevistas e datas de shows).
 A MTV Europe comprou os estúdios Breakfast Television Centre, em Camden Town, antiga sede da extinta TV-am, da ITV, em 1993.
 Tinha um único centro de transmissão, em Londres 
A MTV Europe foi lançada em agosto de 1987 pela Chrysalis TV, propriedade da Air TV.
 Tornou-se pioneira na Europa, em 1995, quando passou a utilizar transmissão digital. 
 De 1993 a 1996, a MTV Europa foi transmitida nos canais de TV Russos 2x2, TV-6, Muz-TV, Seti-NN, entre outros.

1997-2010 - A regionalização da MTV na Europa 
Em 1997, a MTV Networks Europe começou a regionalizar a programação em um determinado número de áreas da Europa.
 Em março de 1997, a MTV Central ("Central" se referia a "Europa Central") foi lançada, como um canal de música, em língua alemã. O canal estava disponível na Alemanha e na Áustria. A MTV Central era inicialmente transmitida a partir de Hamburgo. Depois, se mudou para Munique e finalmente para Berlim. Mais tarde, a MTV Central passou a ser designada de "MTV Deustschland" (MTV Alemanha).
 Em 1 de julho de 1997, foi lançada a MTV UK & Ireland, seguida pela MTV Italia em setembro do mesmo ano. A MTV Nordic, destinada à Escandinávia, foi lançada em junho de 1998 e a MTV Russia, destinada à Rússia, começou as suas emissões em 25 de setembro de 1998. Desde 2000, a MTV Networks Europe lançou outros canais regionais em todo o continente.
 Em maio de 2002, o canal foi renomeado como "MTV European" ("MTV Europeia"). Em agosto de 2007, passou sua base editorial de Londres para Varsóvia, na Polônia, embora continuando a emitir o seu sinal a partir da sua sede, em Londres (MTV Networks Europe).

2010 - Presente 
 Antes do dia 1 de Agosto de 2010, a MTV Europe oferecia uma combinação única de programação cultura popular, juntamente com videoclipes.
 Em 1 de agosto de 2010, a MTV Europe controversamente removeu sua programação musical e substituiu-a com uma programação baseada em reality shows transmitidos originalmente pela MTV americana.
 A MTV Europe é destinada a espectadores de idades em torno dos 16 aos 35 anos e cobre mais de 100 milhões de lares, em 43 territórios.
 Agora, o centro de transmissão dos canais está localizado em Praga, República Checa, e a sua programação é produzida na sede da MTV Networks, em Varsóvia, na Polônia.
 Em julho de 2011, a MTV Europe rebatizou seu canal utilizando um novo logotipo e uma nova identidade visual.
 Em agosto de 2012, a MTV Europa suspendeu de sua programação todas as paradas de videoclipes.
 Em janeiro de 2013, três paradas voltaram: Hitlist UK, Base Chart e a Dance Floor Chart.
 No verão de 2015, rebatiza a identidade dos seus canais, com foco na campanha MTVBump.com, permitindo maior interação social, com materiais criados pelos próprios espectadores da MTV.

Distribuição 
Em 2016, a MTV Europa distribuía seu sinal para os seguintes territórios:
 Albânia 
 Armênia
 Azerbaijão
 Bielorrússia
 Bósnia e Herzegovina
 Bulgária
 Cazaquistão
 Chéquia
 Croácia
 Eslováquia
 Estónia
 Ilhas Feroe
 Geórgia
 Grécia
 Islândia
 Kosovo
 Letônia
 Lituânia
 Luxemburgo
 Moldávia
 Malta
 Oriente Médio
 Sérvia
 Turquia
 Ucrânia

A MTV Europa também é transmitida em vários países africanos, incluindo a África do Sul. A MTV europeia é distribuída em toda a Europa, via satélite, cabo e de televisão terrestre.

Programas 
Local
 MTV News Daily Update
 Hitlist UK
 MTV Base Chart
 MTV Dance Floor Chart
 MTV Movies

Premiações e Especiais ao vivo
 MTV Europe Music Awards
 MTV Video Music Awards
 MTV Movie Awards
 MTV World Stage
 Isle of MTV

Pan-internacional
 Teen Wolf
 The Valleys
 Geordie Shore
 Teen Mom
 LA Complex
 Young and Married

Referência 

Paramount Networks EMEAA
Canais de televisão fundados em 1987